Фамилија Родригез Ернандез има више значења:

 Фамилија Родригез Ернандез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез Ернандез (Корехидора), насеље у округу Керетаро у Мексику